Przestrzeń topologiczną  nazywamy rozmaitością  wymiarową, jeśli dla każdego punktu  istnieje otwarte i spójne otoczenie   oraz homeomorfizm  tego otoczenia  na otwarty zbiór  przestrzeni wektorowej n-wymiarowej  nad ciałem  liczb rzeczywistych. Homeomorfizm taki nazywamy mapą rozmaitości  Rodzina  map nazywa się atlasem rozmaitości  gdy dziedziny  homeomorfizmów  pokrywają rozmaitość 

Zbiór wszystkich map rozmaitości  nazywamy atlasem zupełnym   rozmaitości 
Zawsze będziemy zakładali, że dla  również  tak więc każdy atlas można uważać za podzbiór atlasu  natomiast wskaźniki służą jedynie do rozróżniania map.

Dopuszczenie przypadku  jest celowe. Każda dyskretna przestrzeń topologiczna jest rozmaitością zerowymiarową.

Niech   będzie bazą  którą używamy jako ustaloną raz na zawsze. Każdy wektor  można utożsamić z uporządkowanym -elementowym ciągiem  jego współrzędnych względem bazy  Dla mapy  otrzymujemy w tej bazie następujący opis:

który każdemu punktowi  przyporządkowuje uporządkowany ciąg  liczb rzeczywistych  czyli tzw. współrzędnych punktu  względem mapy 

Rozważmy dwie mapy   rozmaitości  dla których przekrój  Wtedy punktowi  odpowiadają współrzędne  w mapie  oraz  w mapie  Oba te układy współrzędnych na przekroju  wzajemnie wiąże przekształcenie współrzędnych:

Samo  jako złożenie homeomorfizmów jest również homeomorfizmem zbiorów otwartych przestrzeni 

Przechodząc do współrzędnych  w bazie  zapisujemy  za pomocą układu  funkcji rzeczywistych  zmiennych

Każdemu atlasowi odpowiada zbiór przekształceń współrzędnych  dla którego zachodzi

Niech  będzie funkcją o wartościach rzeczywistych, określoną dla rozmaitości  Każdej mapie  jest przyporządkowane odpowiednie przedstawienie  funkcji  w tej mapie

Dla  mamy dwa przedstawienia   funkcji  w mapach   które wiąże wzajemnie reguła transformacyjna

Zatem każdej funkcji rzeczywistej  odpowiada rodzina  jej przedstawień w mapach; odwrotnie, gdy dana jest rodzina  funkcji rzeczywistych  zmiennych rzeczywistych  dla której zachodzi , wtedy przyjmując  otrzymamy poprawnie określoną funkcję rzeczywistą na rozmaitości  Niech  wtedy na mocy ,  będzie

tak, że definicja funkcji  nie zależy od wyboru mapy  

Zauważmy od razu  jest ciągła na  wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie jej przedstawienia  w mapach są funkcjami ciągłymi.

Analogicznie będziemy także badać różniczkowalność funkcji  na  za pomocą jej przedstawień w mapach niech  można powiedzieć, że  jest różniczkowalna w punkcie  gdy  jest różniczkowalna w punkcie 

Dla  nie wynika na ogół z  różniczkowalność  w punkcie  bo wprawdzie przekształcenia współrzędnych  są homeomorfizmami, lecz wcale nie muszą być różniczkowalne. Jeśli pojęcie różniczkowalności ma mieć sens niezależny od mapy, czyli od wyboru układu współrzędnych, trzeba zawęzić pojęcie rozmaitości i zażądać, aby wszystkie przekształcenia współrzędnych  były dostatecznie wiele razy różniczkowalne w sposób ciągły. Wtedy różniczkowalność  będzie wynikała z różniczkowalności  oraz  na mocy  i reguły łańcuchowej dla pochodnych funkcji złożonych.

Przykłady 
 Przestrzeń   jest -krotnym iloczynem kartezjańskim prostych liczbowych (względnie płaszczyzn zmiennej zespolonej).
 Iloczyn -krotny okręgu  nazywamy -wymiarowym torusem  jest to rozmaitość różniczkowalna klasy 
 Niech  będzie otwartym podzbiorem rozmaitości  Wówczas ograniczenie atlasu  tej rozmaitości do podzbioru określa w naturalny sposób strukturę różniczkowalną na  względem której  jest -wymiarową podrozmaitością rozmaitości   nazywamy podrozmaitością otwartą.
 Niech  oraz  będą dwoma egzemplarzami płaszczyzny  Utożsamiamy półpłaszczyzny    wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi  oraz  Powstaje wówczas rozmaitość analityczna  która nie jest rozmaitością Hausdorffa. Przykładowo otoczenia punktów  oraz  nigdy nie maja pustego przekroju. Natomiast przestrzeń  jest przestrzenią

Zobacz też 
 rozmaitość gładka
 rozmaitość różniczkowa

Rachunek różniczkowy i całkowy
Rozmaitości